Ecce homo
Ou ainda:
Ecce homo (livro) - de Nietzsche
Ecce Homo (procissão) - na cidade de Braga, na Quinta-Feira Santa
Ecce Homo (série) - em forma de documentário composta por 26 episódios
Ecce Homo (Elías García Martínez) - pintura desfigurada após restauração mal sucedida

Desambiguação